Arthropeas är ett släkte av tvåvingar. Arthropeas ingår i familjen vedflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vedflugor
Arthropeas